Подольцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подольцы — агрогородок в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Подольцы — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Подольцы — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Подольцы — село в Самборском районе Львовской области.
 Подольцы — село в Ширяевском районе Одесской области.